Drepanospora är ett släkte av svampar. Drepanospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Drepanospora